(französisch für ‚Nationalbibliothek‘) steht für:

 , die Nationalbibliothek Benins
 , die Nationalbibliothek Frankreichs
 , die Nationalbibliothek Luxemburgs
 , die Nationalbibliothek der kanadischen Provinz Québec
 , die Schweizerische Nationalbibliothek
 , die Nationalbibliothek Tunesiens